św. Justyn Męczennik (ok. 100 - ok. 165) – apologeta, męczennik
 św. Justyn de Jacobis (1800-1860) – włoski lazarysta, misjonarz, biskup ordynariusz Nilopolu i wikariusz apostolski Abisynii
 św. Justyn de Bretenieres (1838-1866) – francuski ksiądz, misjonarz, męczennik
 św. Justyn Orona Madrigal (1877-1928) – meksykański ksiądz, męczennik

Zobacz też: Błogosławiony Justyn